Круте́ньке — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 75 осіб. Орган місцевого самоврядування — Зеленогайська сільська рада.

Географія 
Село Крутеньке розташоване на сході Васильківського району за 3 км від правого берега річки Чаплина. На півдні межує з смт Просяна Покровського району, на сході з селом Довге, на півночі з селом Зелений Гай та на заході з селом Таранове.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області